Покро́вское — село в Свердловской области, в Горноуральском городском округе к востоку от Нижнего Тагила. Село находится на шоссе областного значения Нижний Тагил — Алапаевск.

Часовой пояс

История 
Первое упоминание датируется XVII веком. Является центром Покровской территориальной администрации.

Население 

Структура
По данным переписи 2002 года национальный состав следующий: русские — 96 %. По данным переписи 2010 года в селе было: мужчин—1129, женщин—1296.

Достопримечательности 

Церковь «Покрова Пресвятой Богородицы»
 Стела-памятник советскому воину
 Памятник самолёту «МиГ-17»

Социальная сфера 
В селе есть православная церковь «Покрова Пресвятой Богородицы», дом культуры, школа, два детских сада, фельдшерский пункт, опорный пункт полиции, почта и отделение «Сбербанка».

Промышленность 
В селе находится Нижнетагильская птицефабрика и ряд небольших частных фирм.

Транспорт 
Село находится возле железнодорожной линии Нижний Тагил — Алапаевск, в селе находится станция Салка и площадка 20 км. От Нижнего Тагила до Покровского можно доехать на электричке и автобусе.

В Покровском (в обособленном посёлке Покровское-1) находится нижнетагильский военный аэропорт «Салка». В 2012-м году областным правительством было принято решение строить на его базе гражданский международный аэропорт. Однако строительство было прекращено по причине отсутствия финансирования.

Примечания 

 
Населённые пункты Горноуральского городского округа